

Cinema, televisione e piattaforme streaming 
 Yara – film del 1998 diretto da Yılmaz Arslan
 Yara – film del 2018 diretto da Abbas Fahdel 
 Yara – film del 2021 diretto da Marco Tullio Giordana

Altro 
Yara – nome proprio di persona femminile
Yara – cantante libanese
Yara – azienda norvegese di fertilizzanti
Yara – comune della provincia di Granma (Cuba)
Yara – figura della mitologia brasiliana
Yara – genere di coleotteri della famiglia Hydroscaphidae
YARA – codice aeroportuale ICAO dell'Ararat Airport (Ararat, Victoria, Australia)